Astronomia: Ejecció de massa coronal (de l'anglès Coronal Mass Ejection).
 Economia: CME Group (de l'anglès Chicago Mercantile Exchange). La major comercialitzadora de derivats financers mundial.
 Policia: Cos de Mossos d'Esquadra.